Леонард Дж. «Лен» Элмор (; родился 28 марта 1952 года, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Американской баскетбольной ассоциации, отыгравший два из девяти сезонов её существования, а также ещё восемь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранние годы 
Лен Элмор родился 28 марта 1952 года в городе Нью-Йорк (штат Нью-Йорк), где учился в академии Пауэр Мемориал, там он выступал за местную баскетбольную команду, которую привёл к чемпионскому титулу в 1970 году.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в NCAA на сайте Sports-Reference.com
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Мэриленд Террапинс» (баскетбол)
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»